Марк Алекса́ндрович Скута́р () — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является свободным агентом. Большую часть карьеры провёл в новокузнецком «Металлурге», который в 2011 году выбрал его на Драфте КХЛ 2011 под общим 27-м номером. Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2019). Серебряный призёр Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2016/17.

Карьера 
Марк Скутар родился 15 марта 1994 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. В детстве переехал в Москву по семейным обстоятельствам. Начал заниматься хоккеем в школе московского «Спартака». На драфте юниоров КХЛ 2011 года был выбран новокузнецким «Металлургом» во 2-м раунде под общим 27-м номером. Сезон 2011/2012 он провёл в команде Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи». За сезон Скутар провёл 55 матчей, в которых отдал 12 результативных передач и ни разу не поразил ворота соперников. Следующий сезон также начал в «Медведях». 11 сентября забросил свою первую шайбу в МХЛ. По ходу сезона был отправлен в фарм-клуб «Металлурга» в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — «Ариаду-Акпарс». Провёл 7 игр за волжан, но очков набрать не сумел, заработав показатель полезности «-3». 21 декабря 2012 года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). За 9 игр в составе «Металлурга» Скутар отметился одной результативной передачей, ассистировав партнеру в матче с «Югрой».

Марк играл в системе «Металлурга» до окончания сезона 2014/15. По завершении регулярного сезона в КХЛ новокузнецкого клуба командировал защитника для усиления перед плей-офф в молодёжную команду. В межсезонье он подписал контракт с другим клубом КХЛ — «Адмиралом». В составе дальневосточной команды защитник сыграл только в 2 матчах сезона, после чего контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Марк вернулся в новокузнецкий «Металлург» и за 39 матчей регулярного чемпионата заработал 9 (0+9) результативных балла. В феврале 2017 года был командирован из «Металлурга» в фарм-клуб «Зауралье» из города Кургана. Скутар вместе с «Зауралье» успешно провели розыгрыш плей-офф, дойдя до полуфинала турнира, где они проиграли в серии будущему чемпиону лиги — балашихинскому «Динамо». По итогам сезона команде были вручены серебряные медали ВХЛ.

В мае 2017 года новокузнецкий «Металлург» был исключён из КХЛ. Скутар продолжил выступать за клуб, который заявился в ВХЛ. По итогам сезона 2017/18 Марк стал самым результативным защитником команды, набрав с учётом плей-офф 25 (4+21) очков в 65 играх. В межсезонье игрок отправился на просмотр в «Адмирал», но полноценное соглашение с ним так и не было подписано. Скутар вернулся в Новокузнецк, продолжая выполнять важную роль в защите команды. В конце сезона у него произошёл конфликт с тренерским штабом, из-за чего в феврале 2019 года с ним был расторгнут контракт. Спустя несколько дней Марк перешёл в «Арлан», выступающий в чемпионате Казахстана. В новой команде Скутар сменил свой игровой номер «52», который использовал долгое время в системе новокузнецкого клуба. По словам хоккеиста, его отец хотел, чтобы он играл под номером «2» как Вячеслав Фетисов, но, начав свои выступления в КХЛ, Марк добавил к этой цифре «5». В составе «Арлана» россиянин завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана.

В мае 2019 года Скутар подписал однолетний контракт с «Югрой». Не проведя за новую команду ни одного официального матча, защитник перешёл в другой клуб лиги — «Лада». В составе тольяттинской команды он сыграл 11 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи, после чего контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. С 17 декабря 2019 года играл за клуб «ОРДЖИ», базирующийся в городе Пекин. По завершении контракта, Скутар прекратил сотрудничество с китайским клубом, который не заявился в сезоне ВХЛ 2020/21 из-за коронавируса.

Статистика

Клубная 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения

Командные

Личные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Кузнецкие медведи»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Арлан»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ОРДЖИ